Primeira Liga 2013./14. (službeno, iz sponzorskih razloga Liga ZON Sagres) je 80. sezona Primeira Liga koja je započela 18. kolovoza 2013., a završila 11. svibnja 2014. godine. Šesnaest klubova od kojih je četrnaest sudjelovalo u prošloj sezoni i dva koja su se promovirani iz Segunda Lige je započelo novu sezonu. Pobjedom nad Olhanense (2:0) Benfica je osvojila 33. put Primiera Ligu.

Ljestvica

Izvori

Vanjske poveznice

 

2013-14